Кульпа — значения:

 Кульпа́ (ум. 1360) — хан Золотой Орды
 Кульпа — посёлок, Приволжский район (Астраханская область)